Morelia, capital de l'estat de Michoacán a Mèxic.
 Morelia (gènere), gènere de pitons.
 Pitó verd (Morelia viridis), espècie de pitó.
 Morelia (telenovel·la) telenovel·la mexicà (1995-96)